Piero de' Medici kan henvise til flere artikler:

 Piero I de' Medici – hersker af Firenze fra 1464-1469
 Piero II de' Medici – hersker af Firenze fra 1492-1494